Герда Танберг (, 1902—1984) — норвежская праведница народов мира.

Вместе с Ник Ваал и детским психологом и управляющим детским домом Ниной Мейер Хасволл она спасла 14 еврейских детей-сирот от депортации осенью 1942 года. Танберг спрятала детей в своей квартире в Осло. Позже им помогли перебраться в нейтральную Швецию.

Режиссёр Нина Грюнфельд сняла документальный фильм и написала книгу об этой спасательной операции. Фильм называется «Амбар Нины».

Танберг была удостоена Яд ва-Шем почётного звания «Праведник народов мира» посмертно, в 2006 году.

Дополнительная литература 
 Kampestuen-Berntzen, Finn (2013): Flyktende jødebarn i Veslekroken. Langt Vest i Aker. Vol. 49.
 Levin, Irene (2006). Barn på flukt — 26. november 1942. Barn. Vol. 24.
 Lund, Sigrid Helliesen (1981): Alltid Underveis. Tiden Norsk Forlag.
 Waal, Helge (1991): Nic Waal. Det urolige hjertet. Oslo. Pax Forlag.

Примечания 

Праведники народов мира в Норвегии